Облучье — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Пожеревицкой волости.

География 
Деревня расположена на берегу Иваньковского (Облуцкого) озера. Неподалеку от деревни находится кладбище, которое тоже находится на берегу озера.

История 
Деревня принадлежит к Пожеревицкой волости. Ранее деревня принадлежала Дубровской волости, но эта волость была упразднена в пользу Пожеревицкой.

Население 
В настоящее время в деревне не проживает два человека постоянно

Примечания

Ссылки 
 Пожеревицкая волость
 Карта Порховского района.

Населённые пункты Дедовичского района